Sanders House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sanders House (Arkansas), ID-Nr. 82000924
 Sanders House (Texas), ID-Nr. 78002964